Dinant est une ville belge.
 Dinant est un arrondissement administratif de la province de Namur en Belgique.

Autres 
 (2765) Dinant est un astéroïde.
 David de Dinant était un philosophe et théologien français
Toponymie belge